Rueda de la fortuna puede referirse a:
 Rueda de la fortuna, representación medieval del destino con raíces grecolatinas.
 La Rueda de la Fortuna, una carta del Tarot.
 Rueda de la fortuna, una atracción de feria.
 Rueda de la fortuna, un juego de azar.
 La rueda de la fortuna, programa de televisión de Costa Rica.